Fjällsjö kan syfta på:

 Fjällsjö (insjö) – en insjö i fjällen
 Fjällsjö socken – en socken i Ångermanland
 Fjällsjö landskommun – en tidigare kommun i Västernorrlands län
 Fjällsjö församling – en församling i Krokom-Åre-Strömsunds kontrakt i Härnösands stift
 Fjällsjö distrikt – ett distrikt från 2016

Se även
Fjällsjön